Дубраве могу да буду:

 Дубраве (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Дубраве (Теслић), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Дубраве (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ
 Дубраве (Брчко), насеље у дистрикту Брчко, БиХ
 Дубраве (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Дубраве (Кисељак), насеље у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ
 Дубраве (Слуњ), насеље у саставу града Слуња, Кордун, Република Хрватска
 Дубраве (Појезерје), насеље у саставу општине Појезерје, Далмација, Република Хрватска

Види још 
 Дубрава (вишезначна одредница)